

Patronyme 

Arnaldo Forlani (ne en 1925), homme politique italien ;
Audrey Forlani (née en 1991), joueuse internationale française de rugby à XV ;
Claire Forlani (née en 1972), actrice britannique ;
Francesco Forlani (né en 1967), écrivain italien ;
Remo Forlani (1927-2009), écrivain, dramaturge, critique de cinéma, réalisateur et scénariste français ;
Stanislas Forlani (né en 1982), acteur français.
Patronyme italien